Перцо́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Перцов, Александр Петрович (1819—1896) — российский сенатор, действительный тайный советник.
 Перцов, Виктор Осипович (1898—1980) — советский литературовед и литературный критик.
 
 Перцов, Константин Петрович (1828—1913) — российский государственный деятель.
 
 
 Перцов, Сергей Сергеевич (род. 1969) — российский физиолог, профессор РАН (2016), член-корреспондент РАН (2016).
 Перцов, Эраст Петрович (1804—1873) — русский писатель.
 Перцов, Юрий Моисеевич (1894 — после 1949) — сотрудник органов государственной безопасности, исполняющий обязанности начальника Приморского губернского отдела ГПУ.

См. также 
 Дом Перцова
 Дом Перцовой
 Перцев